San Miguel de Aguayo är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de Cantabria och regionen Kantabrien, i den norra delen av landet,  km norr om huvudstaden Madrid. San Miguel de Aguayo ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt San Miguel de Aguayo är huvudsakligen kuperad, men norrut är den bergig. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km sydost om San Miguel de Aguayo. Runt San Miguel de Aguayo är det glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Reinosa,  km sydväst om San Miguel de Aguayo. I omgivningarna runt San Miguel de Aguayo växer i huvudsak blandskog. 

Kustklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är januari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Kantabrien